Kim Ji-young o Kim Ji-yeong es un nombre coreano que puede referirse a:

 Kim Ji-young, diplomático surcoreano
 Kim Ji-young (actriz nacida en 1938) (1938-2017), actriz surcoreana
 Kim Ji-young (actriz nacida en 1974), actriz surcoreana
 Kim Ji-yeong (actriz de doblaje) (nacida en 1976), actriz de doblaje surcoreana
 Ji-Young Kim (nacida en 1978), bailarina surcoreana
 Kim Ji-young (tenis) (nacida en 1985), tenista surcoreana
 Kim Ji-young (actriz nacida 2005), actriz surcoreana
 Kim Ji-young (gimnasta), gimnasta surcoreana
 Chi-young Kim,  traductor literario de inglés- coreano